Strömma kanal kan syfta på

 Strömma kanal, Kimitoön –  kanal mellan Kimitoöns kommun och Salo stad (före detta Bjärnå kommun), Åboland
 Strömma kanal, Värmdö kommun – kanal i Stockholms län

 Strömma Turism & Sjöfart
 Strömma Kanalbolaget
 :Kategori:Strömma Kanalbolagets fartyg
 M/S Strömma Kanal

Se även
Strömsholms kanal